Snaith ist der Familienname folgender Personen:
Henry J. Snaith, britischer Physiker
Nina Snaith (* 1974), britische Mathematikerin
Victor Snaith (1944–2021), britischer Mathematiker, Professor in Sheffield
Caribou (Musiker), kanadischer Musiker, eigentlich Daniel V. Snaith